

Astronomia
625 Xenia – asteroide della fascia principale

Biologia
Xenia – genere di coralli
[Effetto] Xenia – fenomeno di ibridazione in botanica

Letteratura
Xenia – raccolta epigrammatica con cui Marziale intendeva accompagnare gli xenia, cioè i doni per gli ospiti da scambiare durante i Saturnali
Xenia – antologia di poemi del 1966 di Eugenio Montale

Geografia
Stati Uniti d'America
Xenia – villaggio nella contea di Clay (Illinois)
Xenia – vecchio nome di Atlanta, città della contea di Logan (Illinois)
Xenia – villaggio abbandonato nella contea di Nodaway (Missouri)
Xenia – città della contea di Greene (Ohio)

Onomastica
Xenia – nome proprio di persona italiano femminile

Società
Xenia – antico concetto greco di ospitalità

Altro
USS Xenia (AKA-51) – nave da trasporto-attacco della classe Artemis, della U.S. Navy, ribattezzata Presidente Errazuriz dopo la cessione al Cile nel 1946
Daihatsu Xenia – modello di automobile della Daihatsu
Pazza idea (Xenia) – film di Panos H. Koutras del 2014
Xenia Edizioni - casa editrice italiana con sede a Pavia

Altri progetti